Влади́мир Кра́вченко:
 Кравченко, Владимир Анатольевич — украинский генерал-лейтенант, командующий «Операцией объединённых сил» (2019—2021)
 
 Кравченко, Владимир Данилович (1938—2017) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Кравченко, Владимир Ильич (1920—2011) — танкист, Герой Советского Союза.
 Кравченко, Владимир Леонидович (род. 1968) — советский и казахстанский футболист и тренер.
 Кравченко, Владимир Николаевич (1947—2016) — советский и украинский художник.
 Кравченко, Владимир Семёнович (1873—1927) — писатель, судовой врач крейсера «Аврора».
 Кравченко, Владимир Сергеевич (1913—1973) — советский учёный, лауреат Сталинской и Государственной премий СССР. Кравченко, Владимир Фёдорович (род. 1953) — русский писатель, прозаик, переводчик.